Andrés Hernández puede referirse a:

 Andrés Hernández (c.1527-1607), conquistador español.
 Andrés Hernández Ros (1948-), político español - Presidente de la Región de Murcia.